Tscherwona Ruta, auch als Chervona Ruta transkribiert,  bezeichnet

Tscherwona Ruta, eine ukrainische Legende vom Erröten der Weinraute in der Nacht von Iwan-Kupala-Tag.
 Tscherwona Ruta (Lied), ein ukrainisches Lied
 Tscherwona Ruta (Ensemble), ein ukrainisches Ensemble
 Tscherwona Ruta (Festival), Festival der ukrainischen Lieder
 Tscherwona Ruta (Film), sowjetischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1971
 Tscherwona Ruta (Album), Album von Sofia Rotaru